Northern Lights en anglais signifie lumières du nord, ou aurore boréale et se retrouve dans plusieurs articles de l'encyclopédie :

Radio 

Northern Lights, émission de radio sur CBC ;

Musique 

 Northern Lights, groupe de musique canadien ;
 Northern Light, chanson de Basshunter sortie en 2012.

Littérature 

 Northern Lights, une nouvelle de Tim O'Brien ;
 Northern Lights, titre original des Royaumes du Nord, roman de Philip Pullman,  de la trilogie À la croisée des mondes (His Dark Materials) ;
 The Northern Light, titre original de La Lumière du nord, roman de A. J. Cronin.

Cinéma 
 Northern Lights, titre original des Chemins du cœur (Northern Lights), sorti en 1997 avec Diane Keaton ;
 Northern Lights est un film de John Hanson et Rob Nilsson, sorti en 1978, Caméra d'or au Festival de Cannes ;
 Northern Lights est un film de Philip Abatecola, sorti en 2006.

Télévision 
 Northern Lights est une série télévisée britannique diffusée en 2006.

Autres 

 Northern Lights, variété de cannabis ;
 Northern Light, une sonde spatiale ;
 Northern Lights suplex, une technique de lutte ou de catch ;
 Northern Lights, nom de la machine dans Person of Interest.
 Northern Lights, un gazoduc en Russie
Le projet Northern Lights, lancé par les sociétés Equinor, Shell et Total, qui consiste à stocker des millions de tonnes de CO2 sous la mer du Nord à partir de 2024